Richard de Bures

Localidades

Bures (Meurthe-et-Moselle)
Bures (Orne)
Ou ainda:
Bures-en-Bray
Bures-les-Monts

Veja também
Bure

Desambiguações de topônimos

de:Bures
fr:Bures
it:Bures
nl:Bures
pl:Bures